Darío García (1961. október 29. –) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Darío Miguel García.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett. Az aktív nemzeti partbíráskodástól 2006-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2006-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokságok

1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokság
Új-Zélandon rendezték a 8., az 1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB három csoporttalálkozón, valamint az egyik elődöntőn foglalkoztatta asszisztensként.

2006-os labdarúgó-világbajnokság
Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságot, ahol Horacio Elizondo egyik állandó asszisztense volt.

Partbírói mérkőzéseinek száma a világbajnokságon: 5.

2004. évi nyári olimpiai játékok
Görögországban rendezték a XXVIII., a 2004. évi nyári olimpiai játékokat, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

2001-es konföderációs kupa 
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

Források 

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek